Pergola ist:
 Pergola, raumbildender Pfeiler- oder Säulengang
 Pergola (Marken), Gemeinde in der Region Marken, Italien
 Pergola (Wein), Rot- und Roséweine aus der Region Marken, Italien

Pergola ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo della Pergola († 1428), Condottiere, Graf von Biandrate, Herr von Sartirana Lomellina und Zeme
 Antonio della Pergola († um 1453), Condottiere, Graf von Biandrate, Herr von Sartirana Lomellina und Zeme
 Antonio La Pergola (1931–2007), italienischer Jurist und Politiker
 Paolo da Pergola († 1455), italienischer Humanist, Philosoph, Mathematiker und Logiker